Braasch se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Dietrich Braasch
 Marvin E. Braasch